Танрыкулу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Танрыкулу, Ахмет Кенан (род. 1958) — турецкий политик.
 Танрыкулу, Бахри (род. 1980) — турецкий тхэквондист, серебряный призёр олимпийских игр 2004 года.
 Танрыкулу, Сезгин (род. 1963) — турецкий политик и правозащитник.